De Callataÿ est un nom de famille belge d'origine hongroise sous la forme Kalatay puis Kalotay. Le suffixe y, ou i-j, la graphie ne s'est stabilisée que tardivement, indiquant une provenance "venant de". On retrouve toujours le nom de famille Kalata présent depuis au moins 1715 dans la région frontalière (Ófalu) avec la Pologne où est, justement, né un aïeul de cette famille . On pensait que le tréma sur le Y serait une ancienne indication de noblesse tombé en désuétude en Hongrie au milieu du  mais un examen attentif des livres de chancellerie montrent que cette pratique ne serait apparue, sous l'empereur François II, qu'en 1792 depuis la page 139 (Palffÿ). La même analyse s'applique aux noms d'autres familles de souche hongroise comme Lamfallusy, Rezsohazy, Sarkosy.

 François de Callataÿ (1961), conservateur, historien, historien de l’art et archéologue belge ;
 Vincent de Callataÿ, écrivain scientifique belge ;
 Étienne de Callataÿ (1962), économiste belge.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme